Schlesierhaus steht für:
 Schronisko Dom Śląski (), Berghotel im Riesengebirge
 Schlesierhaus, frühere Bezeichnung der Chata Paprsek, einer Berghütte im Reichensteiner Gebirge 
 Sliezsky dom (), Berghotel in der Hohen Tatra